Соревнования по метанию молота у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Амстердаме прошли 8 и 10 июля 2016 года на Олимпийском стадионе.

Действующим чемпионом Европы в метании молота являлся Кристиан Парш из Венгрии, пропускавший эти соревнования из-за травмы.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 75,00 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли в двух квалификационных группах 8 июля 2016 года. В сектор вышли 28 участников.

Финал 
Основные соревнования в метании молота у мужчин прошли 10 июля 2016 года. Безоговорочную победу одержал двукратный чемпион мира Павел Файдек, который мог выиграть с любым из своих шести бросков (три из них оказались дальше 80 метров).

Примечания

Ссылки 
 

метание
Метание молота на чемпионатах Европы по лёгкой атлетике